La zona morta (The Dead Zone) – romanzo del 1979 di Stephen King
La zona morta (The Dead Zone) – film del 1983 diretto da David Cronenberg, tratto dall'omonimo romanzo

Pagine correlate 
 The Dead Zone